Jackaman ist der Familienname von:
 Clifford Jackaman (1906–1966), britischer Brigadegeneral der Royal Air Force
 Dale Jackaman (* 1956), kanadischer Politiker